Мисс Казахстан () — ежегодно проводимый конкурс красоты в Казахстане. 

Победительница представляет страну на международных конкурсах таких, как Мисс Вселенная и Мисс Мира. Национальный конкурс красоты был основан в 1997 году агентством San Bell, сейчас, это событие является главным культурным событием страны. Конкурс традиционно проходит при поддержке Министерства Культуры Республики Казахстан. Первый конкурс"Мисс Казахстан" проходил в 1997 году в городе Алматы в Республиканском Дворце школьников. Генеральный директор «Мисс Казахстан» — Алена Ривлина-Кырбасова В 2015 году был организован конкурс «Мистер Казахстан». Проводился вне зависимости от национального конкурса «Мисс Казахстан».

В сентябре 2020 года, организаторы конкурса красоты «Мисс Казахстан» заявили о переносе конкурса красоты на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

В 2022 году президентом и лицом проекта назначена Айдай Исаева.

Победительницы

Представительницы Казахстана на международных конкурсах

Мисс Вселенная

Мисс Мира

Мисс Земля 

 Была снята с участия, через шесть дней после начала конкурса красоты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс Казахстан»

Культура Казахстана

Мероприятия, регулярно проводимые с 1997 года